Landtagswahlkreis 3 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Stuttgart III (seit 1956)

in Bayern:
 Wahlkreis Oberpfalz (seit 1950)
 Wahlkreis Oberfranken/Mittelfranken (1946)

in Berlin:
 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 3
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 3
 Wahlkreis Lichtenberg 3
 Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 3
 Wahlkreis Mitte 3
 Wahlkreis Neukölln 3
 Wahlkreis Pankow 3
 Wahlkreis Reinickendorf 3
 Wahlkreis Spandau 3
 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 3
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 3
 Wahlkreis Treptow-Köpenick 3

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Ostprignitz-Ruppin I (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Pritzwalk – Wittstock (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Altona (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Kassel-Stadt I (seit 1983)
 Wahlkreis 3 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 3 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis III (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Neubrandenburg II (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Wismar (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Braunschweig-West (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Südwest (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Nordost (1974 und 1978)
 Landtagswahlkreis Hannover-Buchholz (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Aachen III (seit 2010)
 Landtagswahlkreis Kreis Aachen I (1980 bis 2005)
 Landtagswahlkreis Aachen-Land I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Aachen-Land-Süd (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Linz am Rhein/Rengsdorf (seit 1991)
 Landtagswahlkreis 3 (1975 bis 1987), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1972
 Landtagswahlkreis 3 (1971), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1970
 Landtagswahlkreis 3 (Rheinland-Pfalz) (1951 bis 1967)

im Saarland:
 Wahlkreis Neunkirchen (seit 1947)

in Sachsen:
 Wahlkreis Vogtland 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Vogtland 2 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Göltzschtal 1 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Wurzen (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Havelberg-Osterburg (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Gardelegen – Stendal III (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Flensburg (seit 2012)
 Landtagswahlkreis Husum-Eiderstedt (1992 bis 2009)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Land (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Südtondern (1950)
 Landtagswahlkreis Flensburg I Stadt (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Nordhausen I (seit 1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis 3 (Burgenland)
 Landtagswahlkreis 3 (Kärnten)
 Landtagswahlkreis Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Hausruckviertel, Oberösterreich
 Landtagswahlkreis Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Landtagswahlkreis 3 (Steiermark)
 Landtagswahlkreis Imst, Tirol
 Landtagswahlkreis Dornbirn, Vorarlberg